Na França
Serres (Altos-Alpes), comuna
Serres (Aude), comuna 
Serres (Meurthe-et-Moselle), comuma

Na Grécia
Serres (unidade regional), unidade regional
Serres (Grécia), cidade